

Маркино — присілок, Вадінський район, Пензенська область
 Маркино — селище, Ічалківський район, Мордовія